Кратер Авиценна () — ударный кратер на обратной стороне Луны, лежащий у северной части вала кратера Лоренц. Название присвоено в честь средневекового учёного, философа и врача Авиценны (980—1037), в другой транскрипции ибн Сины, и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

На северо-востоке от кратера раполагаются кратер Брегг и Лакчини, на севере кратер Шенфельд, на юго-востоке кратеры Нернст и Рентген, на юге кратер Лоренц, на юго-западе кратер Уинлок. Селенографические координаты центра кратера , диаметр составляет 73 км, глубина — 2,7 км.

Северная часть кратера нарушена последующими импактами, южная и юго-восточная части вала кратера разрушены. Южную часть вала перекрывает небольшой кратер. Наибольшая высота вала над окружающей местностью составляет 1310 м. Южная часть чаши кратера отмечена несколькими небольшими кратерами. Объём кратера — приблизительно 4950 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны